1453 км, 1453-й киломе́тр — топоним в Роcсии.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1453 км — блок-пост, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 651489
 1453 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Свердловская область). Код 259034